Епи́скоп Виссарио́н (, в миру Думитру Бэлцат, ; 19 октября 1959, Тэлмачу, жудец Сибиу, Румыния) — епископ Румынской православной церкви, епископ Тулчинский (Митрополия Мунтении и Добруджи).

Биография 
Родился 19 октября 1959 года в городе Тэлмачу жудеца Сибиу в семье Николае и Мэчиники Бэлцат.

С 1966 по 1974 год обучался в общей школе в Тэлмачу, а с 1974 по 1976 год — в школе-лицее в Тэлмачу. В 1976 году поступил в православную духовную семинарию в Клуже-Напоке, которую окончил в 1981 году.

В 1981—1982 годы проходил укороченную воинскую службу в части UM 01336 в Залэу.

В 1982 году поступил в Университетский богословский институт в Сибиу, который окончил в 1986 году со званием лиценциата теологии, защитив диссертацию «Румынская Православная Церковь глазами иностранных путешественников (XV—XIX вв.)», написанную под руководством профессора-протоиерея Мирчи Пэкурарю. Продолжил обучение в докторантуре в того же института со специализацией по догматическому и символическому богословию, завершив своё образование в 1989 году.

5 мая 1989 года в Монастыре Сымбэта-де-Сус жудеца Брашов митрополитом Трансильванским Антонием (Плэмэдялэ) был пострижен в монашество с именем Виссарион. 15 августа того же года был рукоположен в сан иеродиакона.

С 1 июня 1989 по 1 июля 1996 года служил секретарём митрополичьего управления в Сибиу.

В 1991—1994 годы состоял ассистентом по классическим языкам на богословском факультете Сибиуского университета им. Лучиана Благи. В 1994 году был направлен на специализацию в Афинский университет, Греция, где в 1994—1995 годы проходил курсы на философском факультете, а в 1995—1997 годы — на богословском факультете.

С 1 июля 1996 по октябрь 1997 года был советником по культурным вопросам Сибиуской архиепископии.

5 октября 1997 года митрополитом Клужским, Албийским, Крисанским и Марамурешским Варфоломеем (Ананией) был рукоположен в сан иеромонаха в кафедральном соборе в Клуже.

12 октября 1997 года в Cоборе коронации города Алба-Юлия был рукоположен во епископа Рэшинарского, викария Сибиуской архиепископии.

9 ноября 2005 года на богословском факультете в Сибиуского университета им. Лучиана Благи защитил докторскую диссертацию «Мариологическое учение святого Николая Кавасилы».

5 марта 2008 года решением Священного Синода Румынской православной церкви был избран епископом Тулчинским в составе Митрополии Мунтении и Добруджи. 25 марта того же года в Благовещенском соборе в Тулче последовало его интронизация, которую возглавил Патриарх Румынский Даниил.

С 17 по 26 июня 2016 год был участником Критского собора.

Примечания 

Епископы Румынской православной церкви
Тулчская епархия